M66 – galaktyka spiralna z poprzeczką
 AN-M66 – amerykańska bomba lotnicza